Йо́сип Ско́блар (; род. 12 марта 1941, Привлака) — югославский футболист, нападающий.

Карьера 
В 13 лет Йосип Скоблар стал игроком «Задара». В 18 лет переехал в Белград, перейдя в ОФК. В составе этого клуба дважды — в 1962 и 1966 годах становился обладателем Кубка Югославии.

В 1966 году Скоблар подписал контракт с «Ганновером». Был отдан в аренду на год французскому «Олимпику». После возвращения из аренды в сезоне 1968/69 забил в чемпионате Германии 18 голов. В то время «Ганновер» регулярно участвовал в европейских клубных турнирах, и Скоблар в еврокубках забил за немецкий клуб четыре мяча.

В 1970 году были слухи о переходе в «Бавария». Но Йосип предпочёл вернуться в «Олимпик». В составе клуба из Марселя три раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. В сезоне 1970/71 был обладателем «Золотой бутсы», забив в первенстве Франции 44 гола.

Сезон 1973/74 стал последним для Скоблара в составе «Олимпика». После этого вернулся в Югославию, перейдя в «Риеку». В 35 лет завершил карьеру игрока.

Сборная 
Скоблар дебютировал в сборной Югославии 7 мая 1961 года во встрече со сборной Венгрии (2:4). Во втором матче за национальную команду против ГДР открыл счёт мячам за сборную.

На чемпионате мира 1962 года забил один гол в пяти матчах. Югославия тогда в матче за третье место проиграла сборной Чили.

В отборочном турнире чемпионата Европы 1968 года Скоблар забил победный гол в ворота сборной ФРГ. Но затем вышло постановление, что игроки иностранных клубов не должны играть за сборную Югославии. В отсутствие Скоблара югославы на европейском первенстве заняли второе место.

Достижения в качестве игрока

Командные достижения 
«ОФК Белград»
 Обладатель Кубка Югославии (2): 1962, 1966

«Олимпик Марсель»
 Чемпион Первого дивизиона Франции (2): 1971, 1972
 Обладатель Кубка Франции: 1971

Личные достижения 
 Обладатель «Золотой бутсы»: 1971
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Франции (3): 1970/71, 1971/72, 1972/73
 Рекордсмен Первого дивизиона Франции по количеству голов в сезоне: 44 гола
 Рекордсмен марсельского «Олимпика» по количеству голов в сезоне: 58 голов

Достижения в качестве тренера 
«Хайдкук» (Сплит)
 Обладатель Кубка Югославии (2): 1987, 1991

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"
 Профиль Скоблара на fannet
 Задарский орёл
 Статистика на footballplayers.ru
 Лучшие Бомбардиры чемпионата Франции за все годы
 Лучшие Бомбардиры чемпионата Франции
 100 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по версии газеты «Спорт-Экспресс» (1997 г.)
 Йосип Скоблар на weltfussball

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Задар»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Ориент»
Тренеры ФК «Риека»
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Гамбург»
Тренеры ФК «Челик» Зеница
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»
Тренеры ФК «Фамаликан»
Тренеры ФК «Загреб»
Тренеры ФК «Ним»
Тренеры ФК «Задар»
Тренеры сборной Ливана по футболу
Тренеры ФК «Олимпик Марсель»
Обладатели «Золотой бутсы»